Натуральне число 292
 292 рік до нашої ери
 292 рік нашої ери